

Prénom 
Fran est le prénom de
 Fran Allison (1908 - 1989), personnalité de la télévision américaine
 Fran Clough (né en 1962), joueur de rugby à XV
 Fran Cotton (né en 1947), joueur de rugby à XV
 Fran Drescher (née en 1957), actrice interprétant le rôle de Fran Fine (1993 -1999)
 Fran Erjavec (1834-1887), écrivain et naturaliste slovène
 Fran Levstik (1831-1887), écrivain, activiste, dramaturge et critique littéraire slovène
 Fran P. Mainella, directrice du National Park Service
 Fran Rubel Kuzui, metteuse en scène et productrice américaine
 Fran Silvestre, architecte espagnol
 Fran Vesel (1884-1944), photographe slovène
 Fran Walsh (née en 1959), actrice et scénariste
 Fran (Reborn!) est un membre de la Varia et le disciple de Rokudo Mukuro dans le manga Reborn!

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Fran, pseudonyme de Francisco Javier González, joueur de football

Divers 
 US FRAN, club de football du Burkina Faso
 Du côté de chez Fran, série télévisée
 Från nu till evighet, album de la chanteuse scandinave Carola Häggkvist
 Fran, un personnage du jeu vidéo Final Fantasy XII

Homonymie de patronyme